W36 peut faire référence à :
 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz, d’après la classification internationale des maladies ;
 W36, la trente-sixième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres